John Manners ist der Name folgender Personen:

* John Manners (Cricket) (1914–2020), englischer Cricketspieler
 John Manners, 4. Earl of Rutland (um 1552–1588), englischer Adliger
 John Manners, 8. Earl of Rutland (1604–1679), englischer Adliger
 John Manners, 1. Duke of Rutland (1638–1711), englischer Adliger
 John Manners, 2. Duke of Rutland (1676–1721), englischer Adliger
 John Manners, 3. Duke of Rutland (1696–1779), britischer Adliger
 John Manners, Marquess of Granby (1721–1770), britischer General und Politiker
 John Manners, 5. Duke of Rutland (1778–1857), britischer Adliger
 John Manners, 7. Duke of Rutland (1818–1896), britischer Adliger
 John Manners, 9. Duke of Rutland (1886–1980), britischer Adliger
 John Manners-Sutton, 3. Viscount Canterbury (1814–1877), britischer Politiker und Kolonialverwalter